Deb é a extensão de pacotes de software usados pelo Debian, estes pacotes são usados para distribuir software.
Outras distribuições de Linux baseadas em Debian também usam ficheiros/arquivos .deb, sendo o Ubuntu e o Super OS exemplos disso. Os aplicativos do aplicativo de jailbreak Cydia (iOS/iPhone OS) também usam pacotes Debian.

Ver também 
 Deb Creator
 Debian Package Maker

Software livre